Este artigo lista todos os jogos do Botafogo de Futebol e Regatas contra adversários internacionais.

Todos os confrontos 

Botafogo de Futebol e Regatas
Listas de Botafogo de Futebol e Regatas
Listas de recordes e estatísticas de clubes de futebol do Brasil